Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1766-1844), grietman en kamerlid
Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900), avonturier